Tola puede referirse a:

Lugares 
 Tola (Zamora), localidad del municipio de Rábano de Aliste, provincia de Zamora, España.
 A Tola, lugar de la parroquia de Galegos, municipio de Navia de Suarna, provincia de Lugo, España. 
 Tola (Nicaragua), municipio del departamento de Rivas, en Nicaragua.
 La Tola, municipio del departamento de Nariño, en Colombia.

Personas 
 Erjon Tola (n. 1986), esquiador albanés.
 Fernando Tola Mendoza (1915-2017), escritor peruano.
 Fernando García Tola (1941-2003), periodista español.
 José Tola (1943-2019), pintor plástico peruano.
 José Tola Pasquel (1914-1999), ingeniero y docente peruano.
 Norberto Edgardo Yáñez, "el Tola" (n. 1963), entrenador de baloncesto argentino.
 Pepe Tola, actor y concursante de reality ecuatoriano.
 Kejsi Tola, cantante albanesa.
 Raúl Tola (n. 1975), escritor peruano.
 Tola y Maruja, dúo cómico colombiano.
 Virginia Tola (n. 1976), soprano argentina.

Planta 
 Tola, arbusto espinoso perteneciente a la familia de las Ramnáceas. De crecimiento lento, es propio de zonas semiáridas y áridas de Chile, Perú y Argentina.
Es utilizado comúnmente como combustible por los habitantes de la llamada zona de la puna.

Profesiones 
Técnico de Operación de Líneas Automáticas (TOLA).